Sant Guiu d'Acqui, bisbe del s. XI, celebrat el 2 de juny
 Sant Guiu d'Anderlecht, laic del s. XI, flamenc, celebrat el 12 de setembre 
 Sant Guiu d'Auxerre, bisbe del , celebrat el 6 de gener
 Sant Guiu de Baume, abat benedictí del s. X, celebrat el 18 de juny
 Sant Guiu de Lucània, màrtir del s. IV
 Sant Guiu de Pomposa, abat benedictí del s. X-XI, celebrat el 31 de març
 Sant Guiu de Pontida, abat del s. XI, celebrat el 2 de setembre
 Sant Guiu Pascual, del , celebrat el dia de st. Pere, pare fundador que li atorgà els seus poders.
 Sant Guiu, Beat Abat, Santoral Català celebrat el 23 de març.